Kevin Elijah Burgess (21 de julio de 1988), mejor conocido por su nombre artístico KB, es un artista estadounidense de Hip hop cristiano y ejecutivo de música de St. Petersburg, Florida. Firmó como artista solista para Reach Records en 2010. También es miembro del colectivo de hip-hop 116 Clique, basado en Reach Records. Después de lanzar un mixtape en 2011 titulado Who Is KB?, su álbum debut, Weight & Glory, fue lanzado el 17 de julio de 2012, con gran éxito. El 4 de marzo de 2014 lanzó su primer EP, 100. El 21 de abril de 2015, lanzó su segundo álbum, Tomorrow We Live. El 20 de octubre de 2017 fue el lanzamiento de su tercer álbum, Today We Rebel.  En abril de 2020, anunció por Instagram un nuevo álbum para dicho año, a su vez, su firma con Essential Sound, una filial de Sony Music.

Biografía

Primeros años 
Kevin Elijah Burgess nació en San Petersburgo (Florida), el 21 de julio de 1988,  en una familia militar.  Poco después de su nacimiento, sus padres se mudaron al sur de Illinois, donde fue criado durante ocho años. Cuando tenía 8 años, sus padres se divorciaron y se mudó con su madre al sur de San Petersburgo, que según Burgess es "probablemente una de las peores áreas del estado".  Le fue bien en la escuela y a los 15 años se le ofreció la oportunidad de seguir la universidad a través de un programa llamado St. Petersburg Collegiate High School.  Pero a pesar de esta oportunidad, luchó con la depresión extrema y experimentó con varias drogas para tratar de aliviarla. Comenzó a luchar en la escuela debido a sus problemas con su vida personal, e incluso contempló el suicidio. Jeremy le ofreció un CD, y Burgess dice que se salvó después de escuchar la presentación del Evangelio en la grabación.

Vida personal 
Burgess está actualmente casado y tiene dos niños.

Formación de HGA 
Después de la secundaria, Burgess se matriculó en la universidad bíblica y se hizo amigo de un grupo de raperos cristianos y juntos formaron un grupo de hip hop llamado HGA, abreviatura de His Glory Alone.   HGA finalmente captó el interés de Lecrae, Ben Washer y DJ Official,  y se presentaron con Tedashii en la canción "Go" del álbum Entermission de DJ Official.   Burgess fue invitado a la gira "Acquire the Fire" de Lecrae, y unos pocos meses después se le pidió que se uniera al equipo de Reach Records.

Firma con Reach Records 
Burgess firmó con Reach Records en 2010, y apareció ese año en el álbum Rehab de Lecrae .  Su mixtape Who Is KB? siguió un año después, al igual que las apariciones con PRo y Tedashii.     Who Is KB? obtuvo 30,000 descargas para el año siguiente.  Su primer sencillo, "Hello", presentó a Suzy Rock y fue lanzado en octubre de 2011.  En enero de 2012, se lanzó un segundo sencillo, "Zone Out" con Chris Lee Cobbins .  Burgess luego hizo una aparición con Andy Mineo en el álbum de Trip Lee, The Good Life.  Un tercer sencillo de Burgess, "Go Off", presentó a Tedashii y Andy Mineo, y fue lanzado en junio.  Al mes siguiente, su álbum debut Weight & Glory fue lanzado.   

El 30 de mayo de 2013, Reach anunció un proyecto de cuatro partes titulado "1 ° y 16 °". Este proyecto consistiría en que Burgess lanzara una nueva canción cada primero y dieciséis de junio y julio. El 1 de junio, Parte 1, se lanzó HCB Freestyle .  Las canciones Ride y Be All Right también fueron parte del 1.er y 16.º proyecto. 

El 10 de febrero de 2014, KB anunció su nuevo proyecto, un EP titulado 100, que se lanzó el 4 de marzo de 2014.  Burgess apareció en el video musical de Family Force 5 para la canción "BZRK", lanzada el 23 de mayo de 2014, en la que Burgess es un artista invitado.  

El 3 de febrero de 2015, KB recurrió a las redes sociales para revelar su segundo álbum de estudio, Tomorrow We Live, junto con la portada y la fecha de lanzamiento. Estaba programado para ser lanzado el 21 de abril de 2015.  El primer sencillo del álbum "Sideways" con Lecrae fue lanzado el 23 de febrero de 2015.  El segundo sencillo "Crowns & Thorns (Oceans)" fue lanzado el 10 de marzo de 2015.   

El 20 de octubre de 2017, KB lanzó su tercer álbum de estudio Today We Rebel .  El primer sencillo del álbum "Tempo" fue lanzado un año antes de la fecha de lanzamiento del álbum.  El segundo sencillo del álbum "Monster" con Aha Gazelle fue lanzado el 15 de septiembre de 2017. 

Luego de varios sencillos entre 2018 y 2019 (No Chains, Long Live the Champion, Hold Me Back, Lincoln), KB anuncia por Instagram su firma con Provident Label Group, filial de Sony Music, con el cual, lanzó su sencillo "Armies".  Posteriormente, lanzó nuevos sencillos de su álbum que se titularía His glory alone, como la canción «Yes, song», o «Sí canción» en su versión en español junto a Musiko y Blanca.

Discografía

Álbumes de estudio

Álbumes colaborativos

EP

Mixtapes

Serie multimedia

Sencillos

Como artista principal

Como artista invitado

Otras canciones

Apariciones como invitado

Premios

Referencias

Enlaces externos 

  
 KB en Reach Records 

Raperos cristianos
Artistas de Reach Records
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar